

Cinema 
 The Vault – film del 2017 diretto da Dan Bush

Letteratura 
 La camera segreta (The Vault) – romanzo di Peter Lovesey del 1999
 The Vault – romanzo di Ruth Rendell del 2011

Musica 
 The Vault – album dei Pretty Boy Floyd del 2002
 The Vault – album di Ashanti del 2008
 The Vault – EP di Ca$his del 2011